Grêmio Esportivo Buritialegrense é um clube brasileiro de futebol, fundado em 1952, sediado na cidade de Buriti Alegre, no estado de Goiás.

Títulos 

Clubes de futebol de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1952
Buriti Alegre